STM může znamenat:

 Slovenské technické muzeum
 řádkovací tunelový mikroskop ()
 softwarová transakční paměť () – přístup k řešení souběžnosti procesů (v informatice)
  – komponenta sítí SONET (STM-1, STM-4, STM-16, …)

Podobné 
 STM32 – rodina mikrokontrolérů od STMicroelectronics